Лозе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Лозе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот